Южноамериканский кубок 2008 — седьмой розыгрыш Южноамериканского кубка по футболу. Жеребьёвка турнира состоялась 10 июня 2008 года в Буэнос-Айресе, турнир прошёл с 29 июля по 3 декабря.

Клубы-участники 

1 Между командами, занявшими 2-е место в Апертуре и Клаусуре, проводятся стыковые матчи на участие в Кубке Либертадорес, проигравший участвует в Южноамериканском кубке. «Боливар» проиграл «Ла-Пасу».
2 Между командами, занявшими 3-е место в Апертуре и Клаусуре, проводятся стыковые матчи на участие в Южноамериканском кубке, но «Ла-Пас», занявший 3-е место в Апертуре, квалифицировался в Кубок Либертадорес 2008.
3 Приглашён, как лучший клуб Кубка чемпионов КОНКАКАФ 2008, не участвующий в розыгрыше Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2008/09.
4 От Мексики в Южноамериканском кубке 2008 принимают участие команды, не попавшие в Лигу чемпионов КОНКАКАФ 2008/09, занявшие 2 наивысших места в регулярном турнире Клаусуры 2008.

Предварительный раунд 
В предварительном раунде приняли участие команды, получившие второй квалификационный номер от своей страны, из всех стран Южной Америки, кроме Бразилии и Аргентины. Игры прошли между 29 июля и 21 августа 2008 года.

|}

Первый раунд 

Двадцать восемь команд были разбиты на 14 пар в двухраундовом противостоянии. Игры прошли между 5 августа и 18 сентября 2008 года.

|}

1/8 финала 
К 14 командам добавились аргентинские «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт». Первые матчи прошли 23—25 сентября, ответные — 30 сентября—2 октября 2008 года.

|}

1/4 финала 
Первые матчи прошли 21—22 октября, ответные — 5—6 ноября 2008 года.

|}

1/2 финала 
Первые матчи прошли 12—13 ноября, ответные — 19—20 ноября 2008 года.

|}

Финал 
Результаты финальных матчей:

Чемпион

Лучшие бомбардиры 
  Алекс (Интернасьонал) — 5 голов
  Нилмар (Интернасьонал) — 5 голов

Примечания

Ссылки 
 Южноамериканский кубок 2008 на сайте КОНМЕБОЛ 
 Южноамериканский кубок 2008 на сайте о бразильском футболе Торсида
 Статистика Южноамериканского кубка 2008 на сайте RSSSF 

2008
Футбол в Южной Америке в 2008 году